Daniëlle Harmsen e Julia Schruff erano le detentrici del titolo, ma Schruff quest'anno non ha partecipato. Harmsen ha fatto coppia con Diana Enache e hanno battuto in finale Katarzyna Piter e Barbara Sobaszkiewicz 6–2, 6–7(4–7), [11–9].

Teste di serie 

 Katarzyna Piter /  Barbara Sobaszkiewicz (finale)
 Ana-Clara Duarte /  Alizé Lim (primo turno)

 Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (campionesse) 
 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (primo turno)

Tabellone

Note 
 

TEAN International 2011